Miloš Spasić (1997) szerb labdarúgó
 Miloš Spasić (1998) szerb labdarúgó